Il termine Studio, dal latino Studium (zelo, applicarsi con impegno), ha numerosi significati:

Studio – Insieme delle tecniche e delle strategie messe in atto da un soggetto per appropriarsi della conoscenza di una data disciplina e/o delle relazioni intercorrenti fra di essa e le altre conoscenze.
Studio – Composizione di uno studio di scacchi.
Studio – Locale in cui si registrano trasmissioni televisive.
Studio – Locale destinato alla messa in scena e alle riprese di un film.
Studio – Locale in cui si registrano dischi ed altri materiali fonografici.
Studio – Nelle scienze, ricerca, esperimento o lavoro progettuale su un argomento specifico.
Studio clinico – In medicina, studio che riguarda una ricerca su uno stato morboso (propriamente studio epidemiologico) o su un farmaco.
Studio – Locale o stanza destinata ad attività di lettura o lavoro.
Studio – Locale o stanza destinata ad attività artistica come la pittura o la fotografia.
Studio – Disegno preparatorio di particolari o dettagli per una composizione pittorica più estesa.
Studium ovvero studio, nel medioevo indicava l'Università.

Architettura 
S. Giovanni di Studion, ovvero S. Giovanni di Studio, uno dei più importanti Monasteri greco-ortodossi di Costantinopoli

Musica
Studio – composizione musicale a carattere didattico
Studio – singolo del rapper statunitense Blueface del 2018

Altri progetti